Alpine A522 — гоночный автомобиль с открытыми колёсами, разработанный и построенный командой BWT Alpine F1 Team для участия в чемпионате мира Формулы-1 2022 года. Автомобиль пилотируют Фернандо Алонсо и Эстебан Окон. Он выступает в двух ливреях, в синей в течение большей части сезона и преимущественно розовой в первых двух гонках.

История выступлений 

|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Alpine A522
!rowspan=3| Renault E-Tech RE22
!rowspan=3| 
||

|-
|align="left"|  Фернандо Алонсо

|-
|align="left"|  Эстебан Окон

|-
!colspan="29"| Источник:
|}

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт Alpine

Шасси Формулы-1
Формула-1 в сезоне 2022